Вышкув:

 Вышкув — город в Польше, входит в Мазовецкое воеводство, Вышкувский повят.
 Вышкув — гмина (уезд) в Польше, входит в Вышкувский повят, Мазовецкое воеводство.